The Krusty Sponge (titulado La esponja cascaruda en Latinoamérica y El esponja crujiente en España) es un episodio de la quinta temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Bob Esponja y Don Cangrejo están muy nerviosos porque un crítico irá a visitarlos. Este llega muy serio, se come la cangreburger y se retira muy serio otra vez. Después expresa su opinión en el noticiero: un restaurante desagradable con muy mala comida, pero le gusta la atención de Bob Esponja. Entonces a Don Cangrejo se le ocurre una idea: convertir el Crustáceo Cascarudo en la Esponja Cascaruda, un restaurante totalmente dedicado a Bob Esponja. Ahora todo tiene como tema a Bob Esponja: la decoración, las servilletas, los condimentos, los cubos de hielo e incluso hay una gran estatua de él en la entrada del restaurante. También hay algunos cambios drásticos, ahora Calamardo debe usar un disfraz de Bob Esponja y es el encargado de la cocina, mientras que el verdadero Bob atiende la nueva atracción: un trenecito. Y de pronto llega algo aún más extraño: unas cangreburgers amarillas como Bob llamadas "esponjeburgers". Están podridas, pero Don Cangrejo obliga a Calamardo a usarlas en lugar de las normales, y las vende aún más caras. Bob Esponja descubre el daño que les hacen las esponjeburgers: primero los hacen sentir mal, después se ponen amarillos como él y entonces parecen ser zombis. La policía arresta a Don Cangrejo y en el juicio lo declaran culpable, pero cuando ve que el alcalde tiene un mazo sonoro de Bob Esponja le propone dejar que pasee en el trenecito cuantas veces quisiera. Ahora Calamardo conduce el tren mientras que Bob regresa a la cocina para volver a hacer cangreburgers normales.

Créditos 
 Director de Storyboard: Aaron Springer
 Guión por: Aaron Springer y Eric Shaw
 Director creativo: Vincent Waller
 Director de animación: Andrew Overtoom
 Estrella invitada: Gene Shalit

Trivia
 Segunda aparición de la corte de fondo de bikini la primera fue en cangrejo contra plancton.

El letrero en el que calamardo tenía el traje de Bob decía como lo vio en TV.

El final con calamardo paseando al juez en el tren y Bob en la parrilla, no se menciona el bote del cajero.

 En el tren cuando es visto por primera vez la señora rechid es gris pero en el siguiente tiro es azul.

Cuando calamardo cocina cangreburgers con su nariz la parrilla esta en el lado opuesto de la cocina.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Don Cangrejo
 Calamardo Tentáculos
 Crítico
 Juez
 Clientes

Enlaces externos

Referencias 

Episodios de la quinta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2007